Карл Фердінанд Вайленд (; 1782—1847) — німецький географ, картограф.

Біографія 
Карл Фердінанд Вайленд працював у Веймарському Географічному інституті (Geographischen Isntitutes Weimar; 1804—1903)..

Карти України 
1827 р. Карл Вайленд публікує в мапу «Das Europaeische Russland». Масштаб 1 : 6 500 000. Слобожанщина позначена як Україна (Ukraine), Кубань — Tschernomorskische Kosaken (Чорноморські козаки)..

Публікації 

 Allgemeiner Hand-Atlas der ganzen Erde nach den besten astronomischen Bestimmungen, neuesten Entdeckungen und kritischen Untersuchungen entworfen und zu A.C. Gaspari vollständigem Handbuche der neuesten Erdbeschreibung bestimmt (1824)
 Atlas con Amerika (1824—1828)
 Hand-Atlas (1828/29)
 Europa-Karte zusammengesetzt 4 Blättern (1844)
 Allgemeiner Hand-Atlas der ganzen Erde. nach den neuesten Entdeckungen entworfen (1846)
 Carl Ferdinand Weiland, Heinrich Kiepert(Генріх Кіперт): Das Austral-Continent oder Neu Holland: nach Krusenstern, King, Flinders, Freycinet, Oxley, Sturt, Mitchell in Mercators Projection entworfen (1848)

Примітки

Джерела 
 Байцар Андрій. Назва «Україна» та «Чорноморські козаки» на карті німецького картографа Карла Вайленда. 1827 р.

Посилання 
 Carl Ferdinand Weiland  in der Bibliothèque nationale de France

Німецькі картографи
Німецькі географи